Пасадена има више значења:
 Пасадена (Калифорнија), град је у америчкој савезној држави Калифорнија
 Пасадена (Мериленд), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Мериленд
 Пасадена (Тексас), град је у америчкој савезној држави Тексас
 Пасадена (Пихихијапан), насеље је у Мексику у савезној држави Чијапас